Stefan Hürlimann (né le  à Einsiedeln) est un joueur suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || EHC Uzwil U20 || Jr. Élites A || 6 || 3 || 0 || 3 || 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2002-2003 ||SC Rapperswil-Jona U20 || Jr. Élites A || 29 || 11 || 8 || 19 || 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004||SC Rapperswil-Jona|| LNA|| 38|| 3|| 3|| 6|| 10|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2004-2005|| SC Rapperswil-Jona||  LNA|| 41|| 1|| 2|| 3|| 10|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|rowspan="2"| 2005-2006|| Rapperswil-Jona Lakers||  LNA|| 42|| 1|| 4|| 5|| 6|| 12|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|EHC Wetzikon ||  || 1 || 1 || 0 || 1 || 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"|2006-2007|| Rapperswil-Jona Lakers||  LNA|| 38|| 2|| 1|| 3|| 26|| 5|| 1|| 0|| 1|| 14
|-
| HC Coire|| LNB|| 6|| 0|| 1|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Rapperswil-Jona Lakers||  LNA|| 50|| 5|| 5|| 10|| 37|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009|| Rapperswil-Jona Lakers||  LNA|| 50|| 3|| 3|| 6|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010|| Genève-Servette HC||  LNA|| 44|| 2|| 6|| 8|| 14|| 11|| 0|| 1|| 1||4 
|-
| rowspan="2"| 2010-2011|| Rapperswil-Jona Lakers||  LNA|| 12|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|  Lausanne HC||  LNB|| 33|| 9|| 4|| 13|| 32|| 17|| 3|| 5|| 8||14 
|-
| 2011-2012|| Rapperswil-Jona Lakers|| LNA|| 44|| 2|| 7|| 9|| 20|| 5|| 1||0 ||1 ||6 
|-
| 2012-2013|| Rapperswil-Jona Lakers|| LNA|| 50|| 4|| 6|| 10|| 26|| 12|| 6||3 ||9 ||12 
|-
| 2013-2014|| Rapperswil-Jona Lakers|| LNA|| 50 || 6 || 12 || 18 || 38 || 11 || 3 || 2 || 5 || 8
|-
| 2014-2015|| Rapperswil-Jona Lakers|| LNA|| 49|| 3|| 10|| 13|| 36|| 11|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 2015-2016|| HC Olten || LNB|| 40|| 12|| 13|| 25|| 22|| 11|| 2|| 3|| 5|| 8
|-
| 2016-2017|| HC Olten || LNB|| 33|| 4|| 4|| 8|| 12|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en mars 1985
Naissance à Einsiedeln
Joueur suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Sportif schwytzois
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Coire
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Olten